Saalbau als Bezeichnung für ein Gebäude, dessen Inneres durch einen oder mehrere Säle eingenommen wird, steht für:

 Saalbau (Burg), das Gebäude einer Burganlage, dessen Geschossflächen jeweils von einem Saal eingenommen werden
 Saalkirche, eine Form des Kirchbaus

Saalbau bezeichnet folgende Veranstaltungshäuser:
 Saalbau Bottrop in Bottrop
 Saalbau (Darmstadt-Eberstadt)
 Saalbau Duisburg-Wedau in Duisburg
 Saalbau Essen in Essen
 Saalbau Friedrichshain in Berlin
 Städtischer Saalbau Iserlohn-Letmathe in Iserlohn
 Saalbau Neukölln in Berlin
 Saalbau (Neustadt) in Neustadt an der Weinstraße
 Saalbau (Pforzheim) in Pforzheim
 Städtischer Saalbau Recklinghausen in Recklinghausen
 Saalbau Witten in Witten

Unternehmen:

 Saalbau GmbH, in Frankfurt am Main